Dyani ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Dyani (1947–1986), südafrikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Thomas Dyani (* 1964), nigerianisch-dänischer Musiker